Adolphe Van Glabbeke, Belgisch syndicalist en politicus
 Ernest Van Glabbeke, Belgisch politicus